Пала́дій — багатозначний термін.

Назва «Паладій», «Палладій», «Палладіум» () походить від , Палла́діон — «те, що стосується богині Паллади».

Об'єкти 
 Палладій — тип античного зображення (скульптури) богині Афіни-Паллади.
 Паладій — хімічний елемент (Pd), благородний метал-платиноїд.
 Паладій самородний — самородний мінерал.
 Palladium — кодова назва скасованого проекту програмної архітектури безпеки для операційної системи Microsoft Windows (інші назви:  (NGSCB), Trusted Windows).
 «Палладій» — професійна жаргонна назва китайсько-російської системи транскрибування Палладія.
 2 Паллада — астероїд.

Персоналії 

 Палладій (ім'я) — чоловіче ім'я грецького походження (від  — «приналежний Палладі»; ).
 Палладій Александрійський — преподобний.
 Палладій Антиохійський (Палладій Сирійський) — пустельник.
 Палладій Єленопольський — галатський священик, єпископ Єленопольський, історик, автор «Історії Лавсаїка».
 Палладій (єпископ Ірландії) — перший християнський єпископ Ірландії, попередник Святого Патрика.
 Палладій (Рутілій Тавр Еміліан Палладій) — письменник часів пізньої Римської імперії.
 Палладій (Відибіда-Руденко) (1891—1971) — український громадський і церковний діяч, митрополит Константинопольської православної церкви.
 Палладій (Ганкевич) (1823—1893) — білоруський церковний діяч РПЦ, архієпископ Волинський та Житомирський.
 Палладій (Попов) — священномученик, ієрей.
 Палладій (Кафаров) (1817—1878) — священик РПЦ, популяризатор так званої «системи Паладія» для китайсько-російської транскрипції.
 Палладій (Раєв-Писарев) (1827—1898) — церковний діяч РПЦ, митрополит Санкт-Петербурзький.
 Палладій (Соколов) — архієпископ Астраханський і Єнотаєвський.
 Палладій (Шерстенников) — митрополит Орловський і Брянський.

 Паладій Ярослав (1910—1997) — український скульптор і художник в еміграції.

Див. також 
 Палладіо Андреа — знаменитий італійський архітектор.
 Палладіанство — основана ним архітектурна школа.
 Палладін Олександр Володимирович (1885—1972) — біохімік, академік АН СРСР і АН УРСР (Президент: 1946—1962), засновник української школи біохіміків.

Примітки